I-čchun může být:
 I-čchun (Chej-lung-ťiang) (čínsky 伊春, pchin-jinem Yīchūn) – městská prefektura v čínské provincii Chej-lung-ťiang
 I-čchun (Ťiang-si) (čínsky 宜春, pchin-jinem Yíchūn) – městská prefektura v čínské provincii Ťiang-si